Vertrag von Amiens steht für:

 Vertrag von Amiens (880), Reichsteilung des Fränkischen Reichs
 Vertrag von Amiens (1279), Vertrag über englische Besitzungen in Frankreich
 Vertrag von Amiens (1423), französisch-burgundischer Vertrag während des Hundertjährigen Kriegs
 Vertrag von Amiens (1802), Beendigung des Zweiten Koalitionskrieges, siehe Friede von Amiens